Георгий Киласония:

* Киласония, Георгий Тамазович (род. 1968) — советский и грузинский футболист.
 Киласония, Георгий (род. 1986) — грузинский футболист.
  (род. 1996) — грузинский футболист.

Примечания